Суперліга Албанії 2020—2021 — 82-й чемпіонат Албанії з футболу.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Плей-оф 

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 На сайті uefa  
 Livescore  
 Суперліга Албанії на soccerway  

2020—2021
Албанія
Албанія
2020 в албанському спорті
2021 в албанському спорті